Дженсон Александр Ліонз Баттон (; 19 січня 1980, Фром, Сомерсет) — англійський гонщик Формули-1, чемпіон світу 2009 року разом з командою Brawn GP. З сезону 2010 р. виступає за команду Макларен.  Баттон оголосив в вересні 2016 року про те, що наприкінці сезону Формули-1 2016 року він відмовиться від свого місця на 2017 рік, проте він все ще буде в McLaren як резервний гонщик і посол McLaren до 2018 року. 

Дженсон Баттон має в своєму списку: 306 гонок, 15 виграшів і 50 подіумів.

Повна таблиця результатів 

Жирним шрифтом позначені етапи, на яких гонщик стартував з поулу.
Курсивом позначені етапи, на яких гонщик мав найшвидше коло.

 Зараховано половину очок через те, що перегони склали менше 75 % запланованої дистанції. 
 Пілот не зміг завершити перегони але був класифікований подолавши понад 90 % дистанції. 
 Сезон триває.

Посилання 

 Офіційний сайт Дженсона Баттона 
 Фан-сайт Баттона
 Статистика виступів Баттона у Формулі-1 на www.f1db.com
 Офіційний сайт команди Формули-1 Honda Racing F1
 Статистика виступів Баттона на www.driverdb.com
 F1Fanatic — Who's Who: Jenson Button 
 http://wildsoft.ru/ 
 http://www.formula1.com/ 
 https://web.archive.org/web/20080907111411/http://www.f1db.com/

Пілоти Формули-1
Британські автогонщики
Британські пілоти Формули-1
Переможці Гран-прі Формули-1
Лауреати Laureus World Sports Awards
Пілоти Формули-1, що виступали за McLaren
Уродженці Сомерсету
Пілоти Формули-1, що виступали за Renault